El término Midi Libre o Midi libre puede referirse a:

 Midi libre, periódico de Francia.
 Gran Premio de Midi Libre, prueba ciclista francesa desaparecida.